Frank Wittchow ist der Name folgender Personen:
* Frank Wittchow (Schriftsteller) (* 1942), deutscher Science-Fiction-Schriftsteller, Redakteur und Physiker
 Frank Wittchow (Altphilologe) (* 1970), deutscher Philologe, Lehrer und Sachbuchautor